Санта Марија Тлалистак има више значења:

 Општина Санта Марија Тлалистак (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Тлалистак (Санта Марија Тлалистак, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику